Sowetski () ist der Name einer Reihe von Orten und Verwaltungseinheiten in Russland. Der Name bezieht sich auf die Staatsbezeichnung Sowjetunion bzw. das russische Wort Sowjet.

Sowetski bezeichnet:
eine Stadt im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen, siehe Sowetski (Chanten und Mansen)

eine Siedlung städtischen Typs in:
der Republik Komi, siehe Sowetski (Komi)
der Oblast Leningrad, siehe Sowetski (Leningrad)
der Republik Mari El, siehe Sowetski (Mari El)

einen Rajon verschiedener Subjekte der Russischen Föderation:
der Region Altai, siehe Rajon Sowetski (Altai)
des Autonomen Kreises der Chanten und Mansen, siehe Rajon Sowetski (Chanten und Mansen)
der Oblast Kirow, siehe Rajon Sowetski (Kirow)
der Oblast Kursk, siehe Rajon Sowetski (Kursk)
der Republik Mari El, siehe Rajon Sowetski (Mari El)
der Oblast Rostow, siehe Rajon Sowetski (Rostow)
der Oblast Saratow, siehe Rajon Sowetski (Saratow)
der Region Stawropol, siehe Rajon Sowetski (Stawropol)

einen Rajon (Stadtbezirk) einer Reihe russischer Großstädte, siehe:
Astrachan
Brjansk
Iwanowo
Kasan
Krasnojarsk
Lipezk
Machatschkala
Nischni Nowgorod
Nowosibirsk
Omsk
Orjol
Orsk
Rjasan
Rostow am Don
Samara
Tambow
Tomsk
Tscheljabinsk
Tula
Ufa
Ulan-Ude
Wladiwostok
Wolgograd
Woronesch

Siehe auch:
 Sowetskaja
 Sowetskoje
 Sowetsk